Op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werden op 302 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement. 

Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Het aantal gouden, zilveren en bronzen medailles kan verschillen. In boksen, judo, taekwondo en worstelen worden twee bronzen medailles uitgereikt op elk onderdeel. Ook bij gelijke stand kunnen er op sommige onderdelen meerdere medailles van een kleur of juist geen uitgereikt worden.

Medailleklassement 
In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond. De gegevens in deze tabel zijn in overeenstemming met de ranglijst zoals die door het IOC werd opgesteld. 

 * Landen waarvan medaille resultaten na afloop van de Spelen zijn gewijzigd.

Wijzigingen na afloop van de Spelen 
Na afloop van de Spelen werden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
Atletiek
  - De Nieuw-Zeelandse kogelstootster Valerie Adams kreeg de dag na afloop van de Spelen het goud nadat de Oekraïense Nadzeja Astaptsjoek was betrapt op doping. De Russische Yevgeniya Kolodko schoof door naar het zilver en de Chinese Gong Lijiao naar het brons. Later werd ook de Russische haar medaille afgenomen en ging het zilver naar China, evenals het brons dat Li Ling toegewezen kreeg.
 - De Turkse gouden en zilveren medaille winnaressen werden hun medailles ontnomen op de 1500 meter vrouwen, het Bahreinse brons werd goud en Rusland kreeg er een zilveren medaille bij en Ethiopië een bronzen.
 -De Russische atlete Joelia Zaripova werd de gouden medaille ontnomen op de  3000 meter steeplechase vrouwen, het Tunesische zilver werd goud, het Ethiopische brons werd zilver en het brons ging naar Kenia.
 - 4x 100m (m): Zilver USA ontnomen; Zilver naar TRI (ipv brons), Brons naar FRA
 - 4x 400m (v): Zilver RUS ontnomen; Zilver naar JAM (ipv brons), Brons naar UKR
 - 800m (v): Goud RUS ontnomen; Goud naar RSA (ipv zilver), Zilver naar RUS (ipv brons), Brons naar KEN
 - 20 km snelwandelen (v): Zilver RUS ontnomen; Zilver naar CHN (ipv brons), Brons naar CHN
 - 50 km snelwandelen (m): Goud RUS ontnomen; Goud naar AUS (ipv zilver), Zilver naar CHN (ipv brons), Brons naar IRL
 - Discuswerpen (v): Zilver RUS ontnomen; Zilver naar CHN (ipv brons), Brons naar CUB
 - Kogelslingeren (v): Goud RUS ontnomen; Goud naar POL (ipv Zilver), Zilver naar GER (ipv brons), Brons naar CHN
 - Speerwerpen (m): Zilver UKR ontnomen; Zilver naar FIN (ipv brons), Brons naar CZE
 - Zevenkamp (v): Brons RUS ontnomen; Brons naar LTU
 - Hoogspringen (m): Goud RUS ontnomen, nog geen wijzigingen toegekend (d.d. 13-08-2021)
 - Hoogspringen (v): Brons RUS ontnomen, nog geen wijzigingen toegekend (d.d. 13-08-2021)
Gewichtheffen
 - In elf van de vijftien onderdelen in het Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 2012 werden de medaille resultaten in later stadium herzien en werden medailles afgenomen (dopingzaken) en opnieuw toegewezen. 
Kanovaren
 - C-1 200m sprint (m): Zilver LTU ontnomen, nog geen wijzigingen toegekend (d.d. 13-08-2021) 
Worstelen
 - Op 7 november 2012 maakte het IOC bekend dat de Oezbeekse worstelaar zijn bronzen medaille moest inleveren wegens dopinggebruik. De Hongaar Gábor Hatos kreeg de medaille in de klasse tot 74 kg toegewezen.
 - Vrije stijl, (-120 kg) (m); Goud UZB ontnomen, Zilver GEO ontnomen; Goud toegekend aan IRI + RUS, geen Zilver; Brons naar KAZ + RUS